Ке́ннет Макми́ллан:
 Макмиллан, Кеннет (1929—1992) — английский танцовщик и хореограф.
  (1932—1989) — американский актёр.
  (род. 1942) — член Сената штата Иллинойс с 1977 по 1983 год от Республиканской партии.